Sosis (polític), polític siracusà
 Sosis de Siracusa, fou un dirigent siracusa
 Sosis (artista), medallista siracusà